Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер були чинними чемпіонками і змогли захистити свій титул, перемігши у фіналі пару Клаудія Коде-Кільш і Гелена Сукова з рахунком 6–3, 6–4. Таким чином вони завоювали календарний великий шолом 1984 року.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Жінки, парний розряд